Verra ist der Familienname folgender Personen:

 Aurelio Verra (1920–2006), italienischer Literaturwissenschaftler
 Marie Verra (1857–1896), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Stefan Verra (* 1973), österreichischer Körpersprache-Experte, Buchautor, Coach und Entertainer
 Valerio Verra (1928–2001), italienischer Philosoph